Прекрасное далёко:
 Прекрасное далёко — крылатое выражение Н. В. Гоголя из поэмы «Мёртвые души» (1842).
 «Прекрасное далёко» — музыкальный альбом группы «Приключения Электроников».
 «Прекрасное далёко» — песня Евгения Крылатова.
 «Прекрасное далёко» — пьеса Данилы Привалова (2004).
 «Прекрасное далёко» — цикл произведений С. В. Лукьяненко «Дорога на Веллесберг», «Мой папа — антибиотик», «Почти весна», «Запах свободы».

См. также 
 «Прекрасное жестоко» — музыкальный альбом группы «The Matrixx»